Benedetto Musolino – patriota e politico italiano
Eugenio Musolino – avvocato, uomo politico italiano
Giuseppe Musolino – brigante italiano
Maurizio Musolino – giornalista, scrittore e politico italiano
Michele Musolino – politico italiano
'Ndrina Musolino - 'ndrina calabrese
Paolo Musolino – scacchista italiano
Vincenzo Musolino – attore italiano